Алексей Щировский:
 Щировский, Алексей Васильевич — русский врач XIX века.
 Щировский, Алексей Козьмич (?—1849) — медик Российской империи.

Примечания